Кайл Клиффорд (; род. 13 января 1991, Эйр) — канадский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Торонто Мейпл Лифс». В составе «Лос-Анджелес Кингз» двукратный обладатель Кубка Стэнли (2012, 2014).

Карьера

Клубная 
На драфте НХЛ 2009 года был выбран во 2-м раунде под общим 35-м номером клубом «Лос-Анджелес Кингз», после окончания сезона за «Барри Кольтс» был переведён в фарм-клуб «Манчестер Монаркс». Играя за «Кингз» с 2010 по 2020 год он был обладателем Кубка Стэнли в 2012 и 2014 годах.

После 10 лет в составе «Лоса-Анджелеса» вместе с вратарём Джеком Кэмпбеллом был обменян в «Торонто Мейпл Лифс».

В качестве свободного агента 11 октября 2020 года подписал двухлетний контракт с «Сент-Луисом».

16 ноября 2021 года из-за финансовых ограничений был возвращен в «Торонто Мейпл Лифс». 9 марта 2022 года продлил контракт с клубом на два года.

Международная 
В составе юниорской сборной Канады играл на ЮЧМ-2009, где канадцы заняли четвёртое место, уступив финнам в матче за бронзу. На турнире Клиффорд не набрал ни одного очка.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные нападающие
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Барри Кольтс»
Игроки «Манчестер Монаркс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Онтарио Рейн»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Торонто Марлис»
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»